Hyatt kan som auktorsförkortning betyda:

 Alpheus Hyatt
 Mildred Travis Hyatt

Robotskapade auktorsförkortningar